Westerhof steht für
 Westerhof, Ortsteil der Gemeinde Kalefeld, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Westerhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Westerhof (Rosengarten), Ortsteil der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Burg Westerhof, Burganlage in Westerhof, Gemeinde Kalefeld, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Altes Amt Westerhof
 Kanton Westerhof
 Villa Westerhof, Sitz des Landgerichts Itzehoe 1937–2005

Westerhof ist der Familienname folgender Personen:
 Boy Westerhof (* 1985), niederländischer Tennisspieler
 Hans Westerhof (* 1948), niederländischer Fußballspieler
 Lisa Westerhof (* 1981), niederländische Seglerin
 Marieke Westerhof (* 1974), niederländische Ruderin

Siehe auch:
 Westerhofen 
 Westerhoff 
 Westhoff